Babai (plaats), plaats in India
 Babai (film), film uit 2015